produkt krajowy brutto
 PKB per capita
 produkt krajowy netto